7-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1995 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Он пополнился немецкой первомайской гонкой Эшборн — Франкфурт. Таким образом турнир состоял из 11 однодневных гонок проходивших в Европе. 

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал бельгиец Йохан Мюзеув. Второе место занял украинец Андрей Чмиль, третье  – швейцарец Мауро Джанетти. 

Среди команд стран первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1995 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1995 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1995 на Memoire du cyclisme